

Patronyme 

 François Audrain (né en 1967), auteur-compositeur-interprète français.
 Henri Audrain, prélat français, évêque auxiliaire de Versailles de 1938 à 1954.
 Maurice Audrain (1903-1965), homme politique, président du conseil général d'Ille-et-Vilaine de 1964 à 1965.
 Michel Audrain (né en 1961), joueur et entraîneur de football français.

Toponyme 

 Comté d'Audrain, comté des États-Unis, situé dans l'État du Missouri.

Voir aussi